

Patronyme 

 Famille de Ray ;

 Adonis Ray (1944-), un boxeur ghanéen ;
 Alexander Ray (1991-), un coureur cycliste néo-zélandais ;
 Allene Ray (1901-1979), une actrice américaine du cinéma muet ;
 Amy Ray (1964-), une chanteuse américaine ;
 André Ray (1890-1970), homme politique français ;

 Charles Ray (1891-1943), acteur américain ;

 Charles Ray (1953-), sculpteur américain ;
 Charlotte E. Ray (1850-1911), première avocate noire américaine ;
 Fred Olen Ray (1954-), producteur de cinéma, réalisateur et scénariste américain ;
 Gene Anthony Ray (1962-2003), un comédien et danseur américain ;
 James Earl Ray (1928-1998), un condamné pour l'assassinat de Martin Luther King ;
  ;
 Jean-Emmanuel Ray, un juriste français ;
 John Ray (1627-1705), un naturaliste anglais ;
 Johnnie Ray (1927-1990), pianiste et chanteur auteur-compositeur de chansons américain ;
 Jules Joseph Ray (1815-1883), un zoologiste, naturaliste, malacologiste, entomologiste et archéologue français ;
 Lionel Ray, poète français ;
 Lisa Ray (1972-), une mannequin et actrice canadienne ;
Manju Ray (1947-), biochimiste indienne ;
 Maurice Ray (1863-1938), un peintre et illustrateur français ;
 Michèle Ray-Gavras (1938-), une productrice française ;
 Nicholas Ray, (1911-1979), un réalisateur, scénariste et acteur américain ;
 Nicolas Ray, personnalité politique française ;
 Norma Ray (1970-), une chanteuse française ;
 Robert D. Ray (1928-2018), homme politique américain républicain, gouverneur de l'Iowa ;
 Ronnie Ray Smith  (1949-2013), un athlète américain ;
 Satyajit Ray, (1931-1992), un réalisateur, écrivain et compositeur bengali ;
 Ted Ray, (1877-1943), un golfeur anglais.

Pseudonyme 

 Man Ray (1890-1976), un photographe surréaliste américain ;
 Paulette Ray (1902-1987), actrice française.

Prénom 
Ray est le diminutif du prénom .

Toponyme 

 Ray, Rey ou actuellement Shahr-e Rey, une ville de la périphérie de Téhéran ;
 Ray-sur-Saône, une commune française de la Haute-Saône ;
 Comté de Ray, un comté du Missouri aux États-Unis ;
 Ray, une ville du Dakota du Nord aux États-Unis ;
 Stade du Ray, un stade de la ville de Nice ;
 Ray (Le) est un quartier de la ville de Nice ;
 , une salle mythique de Paris  appelée Mandala Ray, 1515, World place, Marbeuf ;
 Ray, une rivière d'Alaska, affluent du Yukon dans la Région de recensement de Yukon-Koyukuk.

Art et culture 
Ray peut aussi désigner :
 Emmet Ray, guitariste de jazz imaginaire ;
 Gamma Ray, groupe de speed metal allemand ;
 Ray, héros du jeu vidéo Driver 76.

 Ray, un film de Taylor Hackford sorti en 2004.

Autres 
 Metal Gear Ray, arme de destruction massive de la série video-ludique Metal Gear Solid
Ray (1982-2018), nom de ring d'une catcheuse masquée chinoise au nom inconnu
 ray, une espèce de Star Wars
Ray est aussi un des personnages principaux du manga The Promised Neverland.

Notes et références

Voir aussi 
 , le nom français correspondant au mot anglais ray

Patronyme anglais
Patronyme français
Abréviation